Аллсвенскан 1938/1939 () — 15-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 31 июля 1938 года и закончился 4 июня 1939 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1938/1939
Швеция
Спорт в Швеции в 1939 году
Футбол в Европе в 1939 году
Спорт в Швеции в 1938 году